Wahlkreis 122 steht für folgende Wahlkreise:

 Bundestagswahlkreis 122
 Landtagswahlkreis 122